Нафтозаво́дська сировина́ — нафта, що пройшла попередню обробку, призначена для подальшої переробки (наприклад, прямогонні дистиляти або вакуумний газойль) за винятком компандування. При наступній переробці з неї одержують одне або декілька сполучень чи готових продуктів. Під це визначення підлягають також продукти, які повертаються із нафтохімічної до нафтопереробної промисловості (наприклад, піролізний бензин фракції C4, газойль і мазутні фракції).

Переробка нафти